Richard Rochefort (né le  à North Bay, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Rochefort est un joueur franco-ontarien de Hockey sur glace. Il joua toute sa carrière junior en Ontario, soit avec les Wolves de Sudbury et le Sting de Sarnia. Il fut repêché en 1995 par les Devils du New Jersey. Il se joint alors au terme de son stage junior aux River Rats d'Albany, le club-école des Devils. Il y passa cinq saisons sans jamais avoir l'occasion de jouer une seule partie dans la LNH.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1994-1995 ||Wolves de Sudbury ||LHO ||57 ||21 ||44 ||65 ||26 ||13 ||3 ||7 ||10 ||6
|- 
|1995-1996 ||Wolves de Sudbury ||LHO ||56 ||25 ||40 ||65 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|1996-1997 ||Wolves de Sudbury ||LHO ||28 ||18 ||24 ||42 ||40 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Sting de Sarnia ||LHO ||18 ||5 ||23 ||28 ||23 ||12 ||3 ||9 ||12 ||8
|- 
|1997-1998 ||River Rats d'Albany ||LAH ||59 ||7 ||14 ||21 ||16 ||13 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|1998-1999 ||River Rats d'Albany ||LAH ||70 ||16 ||10 ||26 ||26 ||5 ||1 ||0 ||1 ||0
|- 
|1999-2000 ||River Rats d'Albany ||LAH ||55 ||12 ||12 ||24 ||22 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2000-2001 ||River Rats d'Albany ||LAH ||70 ||16 ||24 ||40 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002 ||River Rats d'Albany ||LAH ||59 ||15 ||13 ||28 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Ässät Pori ||SM-liiga ||33 ||5 ||6 ||11 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2002-2003 ||HC Ambri-Piotta ||LNA ||4 ||1 ||3 ||4 ||2 ||4 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|2003-2004 ||Herning Blue Fox ||AL-Bank ligaen ||31 ||13 ||11 ||24 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2004-2005 ||HC Fassa ||Série A ||30 ||14 ||28 ||42 ||42 ||4 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
|2005-2006 ||ES Weißwasser ||2. Bundesliga ||39 ||8 ||19 ||27 ||61 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|rowspan="2"|2005-2006 ||Renon Ritten Sport Hockey ||Serie A Master Round ||6 ||5 ||4 ||9 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|Renon Ritten Sport Hockey ||Série A ||3 ||0 ||0 ||0 ||4 ||5 ||3 ||0 ||3 ||8
|-
|2006-2007 ||Iserlohn Roosters ||DEL ||50 ||8 ||17 ||25 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 ||Seibu Prince Rabbits ||Asia League ||21 ||3 ||10 ||13 ||61 ||4 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
|2008-2009 ||Seibu Prince Rabbits ||Asia League ||37 ||7 ||17 ||24 ||46 ||10 ||1 ||3 ||4 ||32
|- 
|2009-2010 ||Augsburger Panther ||DEL ||5 ||0 ||2 ||2 ||0 ||5 ||0 ||0 ||0 ||9
|-
|2010-2011 ||Nikko Kobe IceBucks ||Asia League ||34 ||8 ||17 ||25 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en janvier 1977
Naissance à North Bay
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Wolves de Sudbury
Joueur du Sting de Sarnia
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur des Seibu Prince Rabbits
Joueur du Augsburger Panther
Joueur des Nikko Kobe IceBucks
Joueur de l'AS Renon
Joueur du HC Fassa
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Herning IK